O Torneio de xadrez de Sanremo de 1930 foi a primeira competição internacional de xadrez realizada na Itália, na comuna de Sanremo. A disputa foi realizada entre em 1925 entre 16 de janeiro e 4 de fevereiro no casino da cidade. O então campeão mundial Alexander Alekhine venceu a competição recebendo como prêmio dez mil liras. Aaron Nimzowitsch ficou em segundo lugar e Akiba Rubinstein em terceiro lugar.

Tabela de resultados

Ver também 
 Xadrez na Itália

Desporto na Itália em 1930
1930 no xadrez
Competições de xadrez da Itália